Caccianemici est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Francesco Caccianemici (mort en 1542), peintre italien ;
 Gerardo Caccianemici (mort en 1155), cardinal italien.
 Gherardo Caccianemici dal Orso (mort en 1145), pape catholique connu comme Lucius II ;
  (mort vers 1171), cardinal italien ;
  (), peintre et graveur italien.

Patronyme italien